Takuya Ito kan henvise til:

 Takuya Ito (fodboldspiller, født 1974) - japansk fodboldspiller født i 1974
 Takuya Ito (fodboldspiller, født 1976) - japansk fodboldspiller født i 1976